Sprossenkohl bezeichnet:

 ein Synonym für Brokkoli
 österreichisch für Rosenkohl